Рокло́р () — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Жер. Входит в состав кантона Ош-Нор-Уэст. Округ коммуны — Ош.

Код INSEE коммуны — 32348.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 590 км к югу от Парижа, в 75 км западнее Тулузы, в 9 км к северу от Оша.

На востоке коммуны протекает река Жер.

Климат 
Климат умеренно-океанический. Лето жаркое и немного дождливое, температура часто превышает 35 °С. Зимой часто бывает отрицательная температура и ночные заморозки. Годовое количество осадков — 700—900 мм.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 580 человек.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 378 человек трудоспособного возраста (15-64 лет) 292 были экономически активными, 86 — неактивными (показатель активности — 77,2 %, в 1999 году было 73,3 %). Из 292 активных жителей работали 281 человек (146 мужчин и 135 женщин), безработных было 11 (7 мужчин и 4 женщины). Среди 86 неактивных 23 человека были учениками или студентами, 39 — пенсионерами, 24 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Св. Власия (XIII век). Исторический памятник с 1979 года
  (XVII век). Исторический памятник с 1967 года

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Жер